
Molekulska formula -{C7H8}- se može odnositi na:

 Toluen
 Cikloheptatrien
 Izotolueni
 Norbornadien
 Kvadriciklan